Сезон ФК «Манчестер Сіті» 2011—2012 — 110-ий сезон футбольного клубу «Манчестер Сіті» у футбольних змаганнях Англії та Європи.

Склад

Прем'єр-ліга

Матчі

Результати

Бомбардири

Статистика

Тур за туром

Відсотки за турами

Загальна таблиця

Матчі

Всього

Вдома

На виїзді

Кубки

Суперкубок

Матчі

Бомбардири

Кубок Англії

Матчі

Бомбардири

Кубок Футбольної Ліги

Матчі

Бомбардири

Єврокубки

Ліга Чемпіонів

Матчі

Бомбардири

Ліга Європи

Матчі

Бомбардири

Індивідуальна статистика

Посилання 
 Офіційний сайт клубу 
 Прем'єр-Ліга 
 Футбольна асоціація 
 УЄФА

Сезони «Манчестер Сіті»
2011 у футболі
2012 у футболі